Альфред Татар (; 8 августа 1963, Циллингдорф, Австрия) — австрийский футболист, тренер, футбольный эксперт и комментатор на телевидении.

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Винер-Нойштадт». Выступал за клубы австрийской Бундеслиги — «Винер Шпорт-Клуб», «Фёрст Виенна», «Санкт-Пёльтен» и за различные клубы низших лиг. Всего в австрийской Бундеслиге сыграл 68 матчей, забил 6 голов.   

Привлекался в молодёжную сборную Австрии. Участник молодёжного Чемпионата мира 1983 в Мексике, сыграл три матча на групповом этапе, все три матча австрийцы проиграли.

В 2000 году Альфред Татар стал ассистентом главного тренера Хельмута Кронъягера в клубе австрийской Бундеслиги «Рид». С апреля 2001 года по март 2002 года Татар был главным тренером «Рида». В сезоне 2001/02 в «Риде» заканчивал карьеру игрока Рашид Рахимов. 

В декабре 2002 года Рашид Рахимов пригласил Татара на должность второго тренера в клубе «Адмира Ваккер», где получил назначение главным тренером. Татар работал ассистентом Рахимова до мая 2004. В 2005 году Татар был ассистентом в «Адмира Ваккер» Доминика Тальхаммера.

В сентябре 2006 года Альфред Татар стал ассистентом Рахимова в пермском «Амкаре». Сезон 2006 «Амкар» завершил на 13 месте, сохранив прописку в российской Премьер-лиге. В следующем сезоне клуб занял 8 место, а Рахимов и Татар перешли в московский «Локомотив». Татар был тренером «Локомотива» в сезоне 2008, в начале сезона 2009 он покинул московский клуб по семейным обстоятельствам. Рахимов хотел включить Татара в свой штаб в «Амкаре» в январе 2010 года, однако австрийский специалист принял участие только в предсезонных сборах.

В августе 2010 года Татар был назначен главным тренером клуба «Фёрст Виенна», выступающего во второй австрийской лиге. В первом сезоне, под руководством Альфреда Татара, клубу удалось сохранить прописку во второй лиге. Летом 2013 года Татар перешёл в «Маттерсбург», также выступающий во второй лиге, где проработал до октября 2013 года.

С 2015 года Татар работает футбольным аналитиком и экспертом на австрийском телевидении, в частности сотрудничает с австрийским подразделением компании Sky Limited.      

В Австрии Татар заработал репутацию неординарной и экстравагантной личности, во многом благодаря своим абстрактным, критичным и самоироничным высказываниям на футбольную тематику. В бытность футболиста увлекался уличной музыкой. Окончил биологический факультет Венского университета, заядлый грибник.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте worldfootball.net
 Профиль на сайте transfermarkt.com
 Профиль на официальном сайте РПЛ

Футболисты Австрии
Футбольные тренеры Австрии
Футбольные журналисты
Игроки ФК «Винер-Нойштадт»
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Мёдлинг»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Тренеры ФК «Рид»
Тренеры ФК «Фёрст»
Тренеры ФК «Маттерсбург»